Архиепархия Сполето-Норчии (, ) – архиепархия-митрополия Римско-католической церкви в церковной области Умбрия, подчиняющаяся непосредственно Святому Престолу. В настоящее время архиепархией управляет архиепископ .

Клир епархии включает 141 священника (83 епархиальных и 58 монашествующих священников), 5 диаконов, 73 монаха, 293 монахини.

Адрес епархии: Via Aurelio Saffi 13, 06049 Spoleto, Italia.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 76 приходов в 25 коммунах провинций Перуджа и Терни в Умбрии: Сполето, Норча, Каша, Беванья, Монтефалько, Гуальдо-Каттанео, Джано-делл'Умбрия, Селлано, Треви, Кастель-Ритальди, Кампелло-суль-Клитунно, Монтелеоне-ди-Сполето, Поджодомо, Валло-ди-Нера, Пречи, Сант'Анатолия-ди-Нарко, Скеджино, Черрето-ди-Сполето, Ферентилло, Арроне, Монтефранко, Полино, Акваспарта, часть коммуны Фолиньо (фракции Веркьяно, Роккафранка, Кураши, Али, Капосомиджале, Кроче-ди-Веркьяно, Крешенти, Колле-ди-Веркьяно, Камино, Кроче-ди-Роккафранка, Морро и часть фракции Вьоника) и часть коммуны Терни.

Кафедра архиепископа находится в городе Сполето в церкви . В городе Норчия находится сокафедральный  и Базилика Святого Бенедикта.

История 
Кафедра Сполето была основана в I веке, в то время, как кафедра Норчии появилась в III веке.

В период раннего средневековья в епархию Сполето вошла территория упраздненной , о который упоминается только один епископ IV века. Однако доказательства существования епархии Мартаны не достаточны, поэтому некоторыми исследователями её существование ставится под сомнение.

С X века епархия Норчии соединилась с епархией Сполето, под юрисдикцией которой находилась в течение нескольких столетий. Со временем в епархию Сполето также вошли епархии ,  (IX век),  (XI век), Терни (760),  и часть епархии Плестии.

В 1218 году епархия Терни снова обрела самостоятельность и получила своего епископа.

В 1625 году после смерти епаископа Винченцо Аквы управление над епархией Сполето перешло к Римской курии. 29 апреля 1772 года Папа Климент XIV выделил территорию древней епархии Спелло, в которой насчитывалось более 50 церквей, из епархии Сполето и включил её в состав епархии Фолиньо..

3 января 1821 года была восстановлена епархия Норчии буллой Ad tuendam Папы Пия VII.

15 сентября 1821 года епархия Сполето была возведена в ранг архиепархии.

30 сентября 1986 года архиепархия Сполето и епархия Норчии были объединены архиепархию Сполето-Норчии.

Ординарии епархии

Кафедра Сполето 
 Святой Брикций I (50);
 Святой Иоанн I;
 Святой Феликс (II век);
 Святой Элигий (II век);
 Святой  (176—?)
 Святой Фелициан (III век)
 Святой Сатурнин (230—270);
 Святой Савин (303);
 Святой Брикций II (319);
 Святой Марциал (320);
 Святой Цецилиан (351);
 Святой Амасий (382—395);
 Святой Ахиллей (402—418)
 Святой Спес (420—452);
 Святой Амасий (476—489);
 Святой Мелетий (490);
 Святой Иоанн II (492—497);
 Святой Лаврентий (552—563);
 Святой Пётр (563);
 Хрисанф (590—603);
 Андрей I (670);
 Феликс II (680);
 Мональд (743—747);
 Лодегарий;
 Деодат (777—781);
 Адельм (801—814);
 Сигвальд (814—827);
 Луитарий (839—844);
 Пётр II (844—861);
 Феликс III (877);
 Альмарик (886/887—916);
 Альберт;
 Роман (961—963);
 Беренгарий (963);
 Луп (967);
 Адальберт (Эриберт) (1015);
 Берардо (1028);
 Джованни III (1032);
 Энрико (1049);
 Андреа II (1066);
 Родольфо (1080);
 Саломоне (1102);
 Энрико II Гвальфреди (1114) — бенедиктинец;
 Мануальдо (1135);
 Бараттале (1144);
 Лотарио (1173—1178);
 Трансарико (1178);
 Маттео (1190—1198);
 Бенедетто (1199);
 Никола Порта (1208—1235);
 Бартоломео Аккорамбони (1236—1271);
 Томмазо де Анджелис (1271—1278);
 Роландо Таверна (1278—1275);
 Папероне де Паперони (21.07.1285—1290) — доминиканец;
 Джерардо (Пикалотти) ди Палиано (04.03.1290—1295) — доминиканец, назначен епископом Арраса;
 Франческо (28.03.1295—1299) — францисканец;
 Никколо Альберти (01.07.1299—18.12.1303) — доминиканец, назначен епископом Остии;
 Джованни де Пренесте (23.12.1303—1307);
 Пьетро ди Монтикьелло (06.03.1307—1320);
 Бартоломео де Бардис (27.02.1320—1344) — августинец-еремит;
 Пьетро (1346);
 Джованни (23.10.1349—1369);
 Бернард де Бонневаль (10.02.1371—18.07.1371) — назначен епископом Болоньи;
 Джакомо Мути (18.07.1371—1374);
 Галард де Палейрак де Бельовид (1374—1378);
 Фердинандо (1379—1390);
 Лоренцо Корвини (29.11.1390—1403);
 Карло (1403) — избранный епископ;
 Агостино Каччагуэрри (27.02.1404—1410);
  (18.07.1410—1417);
 Никола Вивари (1417—01.02.1419) — назначен епископом Кьети;
 Джакомо де Турдис ди Кампли (1419—1424);
 Джакомо Буччи ди Каве (07.07.1424—11.11.1424);
 Лотто Сарди (21.03.1427—1445);
 Сагаче де Комитибус (30.05.1446—1448);
  (1448—08.12.1474);
  (08.12.1474—1500);
  (1500—1540);
 Фабио Виджили (24.09.1540—1553);
  (22.06.1553—1555) — апостольский администратор;
 Алессандро Фарнезе (1555—16.12.1562) — апостольский администратор;
  (16.12.1562—16.05.1581);
 Пьетро Орсини (16.05.1581—05.04.1591) — назначен епископом Аверсы;
 Паоло Санвитале (26.04.1591—11.05.1600);
  (10.09.1601—19.09.1608);
 Маффео Барберини (27.10.1608—17.07.1617) — избран Папой под именем Урбана VIII;
 Лоренцо Каструччи (17.07.1617—1655);
 кардинал Чезаре Факкинетти (02.08.1655—14.11.1672) — назначен епископом Палестрины;
 Людовико Шаманна (1675—1688);
 кардинал Опицио Паллавичини (28.11.1689—08.08.1691) — назначен архиепископом Озимо (персональный титул);
 кардинал Марчелло Дураццо (27.08.1691—07.02.1695);
  (07.02.1695—1710);
 Карло Джачинто Ласкарис (1711—1726) — доминиканец;
 Пьетро Карло Бенедетти (05..06.1726—1739);
 Людовико Анкайани (16.11.1739—1743);
 Паоло Бонавиза (11.03.1743—21.07.1759);
  (19.11.1759—31.03.1772);
 Франческо Мария Локателли (1 июня 1772 — 13 февраля 1811);
 Франческо Канали (26.09.1814—28.08.1820) — назначен епископом Тиволи;
 Марио Анкайани (1821—24.02.1827);
 Блаженный Джованни Мария Мастай-Ферретти (21.05.1827—17.12.1832) — назначен архиепископом Имолы (персональный титул), затем избран Папой под именем Пия IX;
 Иньяцио Джованни Кадолини (17.12.1832—12.02.1838) — назначен титулярным архиепископом Эдессы;
 Джованни Саббьони (12.02.1838—1852);
 Джованни Баттиста Арнальди (07.03.1853—1867);
 Доменико Каваллини Спадони (27.10.1871—28.02.1879) — назначен титулярным архиепископом Аданы;
 Эльвецио Мариано Пальяри (28.02.1879— 1900);
 Доменико Серафини (16.04.1900—02.03.1912) — бенедиктинец, назначен титулярным архиепископом Селевкии Пиерии;
 Пьетро Пачифичи (20.08.1912—07.04.1934) — сомаскинец;
 Пьетро Тальяпеьетра (12.09.1934—11.05.1948);
 Марио Раффаэле Радосси (07.07.1948—23.06.1967) — францисканец-конвентуал;
 Уго Полетти (26.06.1967—03.07.1969) — назначен вице-епископом Рима;
  (07.11.1969—25.03.1973) — назначен архиепископом Лукки;
  (09.08.1973—30.09.1986) — назначен архиепископом Сполето-Норчии;

Кафедра Норчии 
 Святой Костантин Урсин (311—314);
 Стефан (490);
 Примев;
 Иоанн;
 Кафедра объединена с кафедрой Сполето (начало X века — 1821);
 Гаэтано Бонанни (27.06.1821—1843);
 Леттерио Турки (03.04.1843—20.05.1850) — назначен епископом Читта-ди-Кастелло;
 Раффаэле Баккеттони (20.05.1850—13.12.1880);
 Доменико Букки-Аччика (13.12.1880—30.12.1889) — назначен епископом Орвьето;
 Мариано Каваши (1889—1894);
 Никола Раньери (18.03.1894—1905) — францисканец;
 Эрколино Марини (11.12.1905—02.06.1915) — назначен архиепископом Амальфи;
 Винченцо Мильорелли (11.07.1916—10.08.1927) — назначен епископом Сан-Северино;
 Сеттимио Перони (17.12.1928—1951);
  (27.03.1951—08.03.1960) — назначен епископом Сант’Aгатa-дей-Готи;
 Альберто Джузеппе Скола (28.03.1960—13.05.1972);
  (13.05.1972—25.03.1973) — назначен архиепископом Лукки;
  (09.08.1973—30.09.1986) — назначен архиепископом Сполето-Норчии;

Кафедра Сполето-Норчии 
  (30.09.1986—23.11.1987) — назначен архиепископом Кальяри;
 Антонио Амброзиано (04.01.1988—07.02.1995);
  (16.12.1995—16.07.2009) — назначен архиепископом Ареццо-Кортоны-Сансеполькро (персональный титул);
  (с 16 июля 2009 года — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2010 года из 104 215 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 101 750 человек, что соответствует 97,6% от общего числа населения епархии.

|-
| 1949 || 108.900 || 110.000 || 99,0 || 219 || 144 || 75 || 497 ||  || 25 || 391 || 173
|-
| 1970 || 84.118 || 84.138 || 100,0 || 186 || 128 || 58 || 452 ||  || 65 || 364 || 177
|-
| 1980 || 76.310 || 76.530 || 99,7 || 166 || 124 || 42 || 459 ||  || 47 || 370 || 152
|-
| 1990 || 92.390 || 92.650 || 99,7 || 173 || 126 || 47 || 534 || 1 || 63 || 402 || 138
|-
| 1999 || 94.220 || 94.500 || 99,7 || 154 || 111 || 43 || 611 || 1 || 48 || 372 || 138
|-
| 2000 || 94.220 || 94.500 || 99,7 || 156 || 110 || 46 || 603 || 1 || 51 || 372 || 137
|-
| 2001 || 94.220 || 94.500 || 99,7 || 155 || 109 || 46 || 607 || 1 || 62 || 372 || 137
|-
| 2002 || 100.501 || 101.385 || 99,1 || 148 || 102 || 46 || 679 ||  || 70 || 372 || 141
|-
| 2003 || 100.501 || 101.385 || 99,1 || 148 || 104 || 44 || 679 || 5 || 71 || 349 || 74
|-
| 2004 || 100.562 || 101.472 || 99,1 || 148 || 97 || 51 || 679 || 6 || 78 || 328 || 74
|-
| 2010 || 101.750 || 104.215 || 97,6 || 141 || 83 || 58 || 721 || 5 || 73 || 293 || 76
|}

Примечания

Источники 
 Annuario pontificio за 2011 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org , страница  e  
 Официальный сайт архиепархии Сполето-Норчии 
 Булла Ad tuendam , в Bullarii romani continuatio, Tomo XV, Romae 1853, pp. 356-366
 Konrad Eubel, Hierarchia catholica Medii aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series. E documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita , 1 - Ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta, per Conradum Eubel, Sumpt. et typis Librariae Regensbergianae, Monasterii 1913

См. также 
 Собор Санта Мария Ассунта (Сполето)
 Собор Санта Мария Арджентея (Норчия)

Сполето-Норчия